Green Lake ("lago verde" in lingua inglese) può riferirsi a:

 Stati Uniti d'America
Green Lake – township della Contea di Grand Traverse, Michigan
Green Lake – capoluogo della Contea di Green Lake, Wisconsin

Pagine correlate 
Lago Verde